Loriana Kukaová (* 5. dubna 1997) je švýcarská a kosovská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
Narodila se do rodiny kontroverzního kosovského podnikatele Sylejmana Kuky a vyrůstala nedaleko švýcarského Curychu ve Wollerau. S judem začala v místním klubu Do-Jigo pod vedením svého otce a Švýcarsko reprezentovala do roku 2017 ve střední váze do 70 kg. Od roku 2018 startuje v polotěžké váze do 78 kg jako reprezentantka Kosova.

Vítězství 
 2018 - 2× světový pohár (Antalya, Taškent)
 2019 - 1× světový pohár (Tbilisi)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Švýcarsku
 Zápas v Kosovu

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Loriany Kukaové judoinside.com
 Výsledky a novinky Loriany Kukaové judobase.org (SUI)
 Výsledky a novinky Loriany Kukaové judobase.org (KOS)

Švýcarské judistky
Kosovské judistky
Narození v roce 1997
Narození 5. dubna
Žijící lidé
Ženy